Il singolare femminile del Mutua Madrileña Madrid Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Aravane Rezaï era la detentrice del titolo ma è stata eliminata nel primo turno da Sofia Arvidsson.

Petra Kvitová ha sconfitto in finale Viktoryja Azaranka per 7-63, 6-4.

Teste di serie 

 Caroline Wozniacki (terzo turno)
 Vera Zvonarëva (terzo turno)
 Francesca Schiavone (terzo turno)
 Viktoryja Azaranka (finale)
 Samantha Stosur (terzo turno)
 Li Na (semifinale)
 Jelena Janković (secondo turno)
 Marija Šarapova (terzo turno)

 Shahar Peer (primo turno)
 Agnieszka Radwańska (secondo turno)
 Marion Bartoli (secondo turno)
 Svetlana Kuznecova (primo turno)
 Andrea Petković (secondo turno)
 Kaia Kanepi (primo turno)
 Ana Ivanović (primo turno)
 Petra Kvitová (campionessa)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Mutua Madrileña Madrid Open 2011